Шутер — жанр відеоігор, піджанр action, основу ігрового процесу якого складає стріляння з різноманітної зброї по різноманітним мішеням.
 Шу́тер — діалектна назва щебеню
 Шутери або Гільдія Стрільців (Schutterij або Schuttersgilde) — добровольча міська варта в Середньовічній Європі.

Прізвище 
Шутер — англійське прізвище, утворене від слова shooter («стрілець»).
 Джим Шутер () — американський письменник.

Примітки